Левинское — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Левинское — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Левинское — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Левинское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Левинское — урочище Вощиковского сельсовета Пошехонского района Ярославской области.

Левинское — также может относиться к названию озера в Палехском районе Ивановской области.

См. также 
 Левинское сельское поселение